Pere Cendra, dominic mort el 1244, venerat com a beat.
 Pere Cerdà, dominic del s. XV.
 Pere d'Imola, cavaller hospitaler mort el 1310 a Florència.
 Pere de Cadireta, dominic, màrtir al .
 Pere de Castellnou, diaca i legat pontifici, mort al  en el marc dels conflictes amb els càtars.
 Pere de Dueñas, franciscà, màrtir a Granada el .
 Pere de Montboissier o Pere el Venerable, abat de Cluny al .
 Pere de Siena o Pere el Pentiner, laic del .
 Pere Gambacorta, eremita, fundador dels Pobres Eremites de Sant Jeroni al .
 Pere González Telmo, dominic, predicador a Galícia al .
 Pere Igni, monjo vallombrosí del .
 Pere Marginet, anacoreta de Poblet, al .
 Pere Tarrés i Claret, metge i sacerdot català del ..
 Pere Rodrigues, cavaller de l'Orde de Sant Jaume del .

Vegeu també: venerable Pere l'Ermità, monjo i croat.